Bieg masowy mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2020 odbył się 23 lutego w Rasen-Antholz. Była to dwunasta i ostatnia konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 30 zawodników, wszyscy ukończyli zawody. Mistrzem świata został Norweg Johannes Thingnes Bø, srebro zdobył Francuz Quentin Fillon Maillet, a trzecie miejsce zajął jego rodak - Émilien Jacquelin.

Polacy nie startowali.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2020